Адо́льфо Пе́рес Эскиве́ль (; , Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский писатель, , архитектор, художник и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1980 года с формулировкой: «Как борец за права человека».

Биография

Начало творческого пути 
Родился в семье испанского эмигранта-рыбака из Галисии. Его мать умерла, когда Пересу Эскивелю было три года. Его детство и юность прошли под сильным влиянием католической церкви, а также чтением книг Махатмы Ганди, Блаженного Августина, Томаса Мертона и других мыслителей.

Высшее образование получил в Национальной школе изобразительных искусств имени Мануэля Бельграно в Буэнос-Айресе. Затем посещал Национальный университет Ла-Платы. В 1956 году он женился на пианистке Аманде Перес, с которой у него было трое детей. В последующие годы Перес Эскивель становится известным скульптором, использующим в творчестве мотивы доколумбовой Америки, и преподаёт архитектуру в различных учебных заведениях Аргентины, включая свою альма-матер. Получает престижную Национальную премию в области искусств.

Общественная деятельность 
С 1960-х годов участвовал в христианских пацифистских группах, в 1970 году провёл почти двухмесячную голодовку протеста против политического террора. В 1968 году присутствовал на конференции аргентинских церковных, университетских и общественных организаций в Монтевидео (Уругвай), где рассматривались пути улучшения положения в Аргентине. На следующей конференции в 1971 году участвовал в учреждении Службы мира и справедливости («Servicio Paz y Justicia»), призванной объединить усилия католических священников и прихожан для помощи бедноте. В 1972 году основал ежемесячный журнал «Мир и справедливость» («Paz у lusticia»).

В 1974 году был избран координатором сети латиноамериканских общин, продвигавшей освобождение бедных посредством ненасилия — её штаб-квартиру как раз перенесли из Монтевидео в Буэнос-Айрес. Помимо помощи аргентинским трудящимся, содействовал индейцам Эквадора и Парагвая, отстаивавшим свою собственную землю от посягательств. В 1975 году его задерживала бразильская военная полиция, а в 1976 году посадили в тюрьме в Эквадоре.

Правозащита и преследования в годы диктатуры 

В 1975 был в числе создателей аргентинской Ассамблеи прав человека. Во время систематических репрессий после военного переворота марта 1976 года со своей организацией оказывал помощь пострадавшим от военной диктатуры в ходе этой «Грязной войны». Он также организовал Экуменическое движение за права человека, помогавшее политузникам и их семьям.

Вскоре после переворота власти разгромили штаб-квартиру Службы мира и справедливости. Сам Перес Эскивель был арестован в апреле 1977 года и более года (14 месяцев) без предъявления обвинения и суда находился в заключении, подвергаясь пыткам. За время своего заключения был награждён Премией мира имени папы Иоанна XXIII. Организация «Международная амнистия» принимала активное участие в его освобождении. В итоге международное давление, включая протест президента США Джимми Картера, возымело свой результат, и Перес Эскивель был отпущен из тюрьмы, хотя ещё 9 месяцев содержался под домашним арестом.

Нобелевская премия и последующие годы 
Лауреаты Нобелевской премии 1976 года Мейрид Корриган и Бетти Уильямс выдвинули его кандидатуру на Нобелевскую премию. Норвежский нобелевский комитет избрал Переса Эскивеля лауреатом из 57 кандидатур в 1980 году. Председатель комитета Джон Саннес назвал награждённого «неустанным проводником принципа ненасилия в борьбе за социально-политические свободы»: «Он возжег свет во тьме, которому не дадут погаснуть». Советский диссидент Андрей Сахаров писал лауреату из своей ссылки в Горьком: «Вашу энергичную борьбу за справедливость и поддержку угнетенных высоко ценит народ, живущий за тысячи миль, в другом мире».

Значительная часть Нобелевской премии была передана им в благотворительные организации. Впоследствии Перес Эсквилес не прекращал активной общественной деятельности: он поддерживал движение «Матери площади Мая», экологический активизм, борьбу за права коренных народов, против «политики жёсткой экономии» и неолиберального проекта Зоны свободной торговли Америк.

Среди поздних работ Переса Эскивеля — многочисленные муралы (включая посвящённый монсеньору Проаньо и коренным народам в Риобамбе, Эквадор) и статуи, в том числе монументы беженцам в Женеве и Махатме Ганди в Барселоне.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация с сайта Нобелевского комитета
 Перес Эскивель (Peres Esquivel) на сайте n-t.ru
 Перес, Эскивель Адольфо на сайте krugosvet.ru
 Словопедия: ПЕРЕС ЭСКИВЕЛЬ Адольфо (р. 1931)

Писатели Аргентины
Художники Аргентины
Архитекторы Аргентины
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии из Аргентины
Лауреаты Нобелевской премии мира
Общественные деятели Аргентины
Христианские социалисты
Пацифисты
Сторонники ненасилия
Выпускники Национального университета Ла-Платы
Почётные доктора Национального университета Ла-Платы
Почётные доктора университета Сан-Маркос